Кратер Бюрги (), не путать с кратером Бюрг (), — крупный ударный кратер находящийся в западной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь швейцарского часовщика, изготовителя астрономических инструментов, математика Йоста Бюрги (1552—1632) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратеры Ламарк и Дарвин на северо-западе; кратер Де Вико на северо-востоке и кратер Анри (братья) на востоке. На севере от кратера находятся борозды Дарвина и борозды Сирсалиса, на северо-западе к кратеру примыкает протяжённая горная цепь. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 84,5 км, глубина 2,13 км.

За время своего существования кратер подвергся значительному разрушению. Восточную часть вала перекрывает сателлитный кратер Бюрги А (см. ниже), северо-западную часть вала перекрывает сателлитный кратер Бюрги D. В северной и южной частях вала имеются широкие проходы. Высота вала над окружающей местностью 1400 м, объём кратера составляет приблизительно 7200 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено небольшим числом мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Бюрги A включён в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO). Система лучей простирается более чем на 400 км, доходя на востоке до кратеров Кавендиш и Мерсенн.

 Сателлитный кратер Бюрги A имеет центральный пик состоящий более чем на 98% из анортозита.

 Сателлитный кратер Бюрги B включён в список кратеров с тёмными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Бюрги на карте LAC-92
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны